Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji UniCredit Czech Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rakouský pár Julian Knowle a Philipp Oswald, Oswald na turnaji nestartoval.

Soutěž čtyřhry vyhrála čtvrtá nasazená bělorusko-slovenská dvojice Aleksandr Buryj a Igor Zelenay, když ve finále přehrála chilský pár Julio Peralta a Hans Podlipnik po setech 6–4 a 6–4.

Nasazení párů 
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (1. kolo)
  Marcelo Demoliner /  Julian Knowle (1. kolo)
  Julio Peralta /  Hans Podlipnik (finále)
 ' Aleksandr Buryj /  Igor Zelenay (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Moneta Czech Open
Sport v Česku v roce 2016
ATP Challenger Tour 2016